Alfonso Moscatelli (...-1687) – architetto italiano
 Antonio Moscatelli (1905-1959) – generale e aviatore italiano
 Cino Moscatelli, nome di battaglia di Vincenzo Moscatelli (1908-1981) – partigiano e politico italiano
 Doricilio Moscatelli (1660-1739) – architetto e ingegnere italiano
 Edoardo Moscatelli (1898–...) – velista italiano
 Javier María Guarino Moscatelli (1986) – calciatore uruguaiano
 Maurizio Moscatelli (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Roberto Moscatelli (1895–...), velista italiano